Église Saint-Sylvain peut faire référence à différentes églises.

Calvados :
 Église Saint-Sylvain, Saint-Sylvain
 Charente-Maritime
 Église Saint-Sylvain de Saint-Sauvant
 Creuse :
 Église Saint-Sylvain, Ahun
 Église Saint-Sylvain, Bonnat
 Haute-Vienne :
 Église Saint-Sylvain, Cromac
 Indre :
 Église Saint-Sylvain, Levroux
 Vienne
 Église Saint-Sylvain de Saint-Sauvant

Voir aussi 
 

Saint-Sylvain